Иоганн Кристоф Дёлль (, 21 июля 1808, Мангейм — 10 марта 1885, Карлсруэ) — немецкий ботаник XIX века.

Краткая биография 
Изучал естествознание, философию и богословие в Гейдельбергском университете. По окончании курса (1831) работал домашним учителем, затем преподавал в гимназиях Мангейма. В 1843—1872 гг. главный библиотекарь придворной библиотеки Баденского герцогства.

Основные труды Дёлля — «Рейнская флора» (; 1843) с каталогом растений, произрастающих по берегам Рейна от Боденского озера до Мозеля, затем трёхтомная «Флора Великого герцогства Баден» (; 1857—1862) и наконец раздел о злаковых культурах в составленном Карлом Марциусом томе «Флора Бразилии» ().

Другие растения, описанные Дёллем 
 Род трав  (1871) семейства .

Научные работы 
 Rheinische Flora, Франкфурт, 1843

Примечания

Ссылки 
 Internet Archive: Details: Rheinische Flora. Beschreibung der wildwachsenden und cultivirten Pflanzen des Rheingebietes vom Bodensee bis zur Mosel und Lahn, mit besonderer Bercksichtigung des Grossherzogthums Baden.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Родившиеся в Мангейме
Умершие в Карлсруэ
Биологи XIX века